Goldin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Goldin (* 1965), russischer Schachspieler
 Brett Goldin (1977–2006), US-amerikanischer Schauspieler
 Claudia Goldin (* 1946), US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Daniel Goldin (* 1940), US-amerikanischer NASA-Administrator
 Darina Goldin (* 1984), deutsche Grapplerin und Brazillian Jiu Jitsu Kämpferin
 Irene Goldin (1910–2004), amerikanische Krankenschwester und Spanienkämpferin
 Jewgeni Goldin (* 1966), russischer Maler 
 Marco Goldin (* 1961), italienischer Kunsthistoriker, Kunstschriftsteller, Ausstellungskurator, Dozent und Unternehmer
 Nan Goldin (* 1953), US-amerikanische Fotografin
 Rebecca Goldin, US-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Sergei Wassiljewitsch Goldin (1936–2007), russischer Geophysiker
 Sidney M. Goldin (1878–1937), US-amerikanischer Regisseur
 Stephen Goldin (* 1947), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Susan Goldin-Meadow (* 1949), US-amerikanische Entwicklungspsychologin

Goldin ist der Name folgender Unternehmen:
 Goldin (Unternehmen), ehemalige deutsche Tankstellenkette

Siehe auch:
 Goldina